Krajów peut désigner :

en Pologne
 Krajów, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Krajów, un village dans la voïvodie de Mazovie.